Il gruppo della berlinite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della berlinite 
 Alarsite
 Berlinite
 Rodolicoite

Note 

Berlinite